Сезон 1951/52 — тридцать седьмой сезон для амстердамского «Аякса» в первом футбольном классе Нидерландов и пятьдесят второй с момента основания клуба. Главным тренером команды в течение сезона был шотландец Боб Томсон.

Сезон для команды начался 8 августа 1951 года с товарищеского матча против клуба . В чемпионате Нидерландов «красно-белые» стартовали 2 сентября с домашней победы над клубом , а завершили 22 июня 1952 года сыграв вничью с командой  из Схидама. По итогам первенства страны «Аякс» занял первое место в своей группе и вышел в финальную часть чемпионата, но по итогам турнира чемпионов занял последнее 4-е место. Лучшим снайпером клуба в чемпионате стал нападающий Ринус Михелс, забивший пятнадцать голов.

Обзор сезона 
В середине 1951 года Футбольный союз Нидерландов принял решение сократить число дивизионов в первом классе с пяти до четырёх. Сокращение привело к увеличению числа участников в каждом дивизионе на две команды и количества матчей — до 26 игр. Несмотря на неудовлетворительное выступление клуба в предыдущем сезоне, тренером клуба по прежнему был шотландец Боб Томсон; его разногласия с командой были позади, к тому же он получал помощь от своих ассистентов Тео Схеттерса и Джонни Руга. Центр обороны «Аякса», вместе с ветераном Яном Потхарстом, на постоянной основе занял Ханс Боскамп.

В августе амстердамцы могли потерять своего главного нападающего Ринуса Михелса, желавшего подписать профессиональный контракт с французским «Лиллем». Ринус сыграл несколько матчей за «Лилль» и даже получил разрешение от Федерации футбола Франции, но переход не состоялся, так как нидерландская армия не позволила ему это сделать, ссылаясь на то, что он должен сначала пройти военную службу.

Новый сезон команда начала с выездного товарищеского матча против клуба , состоявшегося 8 августа 1951 года. Игра завершилась победой «Аякса» — 2:7. В конце августа футболисты приняли участие в ежегодном турнире Кубок АРОЛ; амстердамцы преодолели четвертьфинал и полуфинал, выиграв у АФК и «Блау-Вита», а в финале обыграли клуб ВСВ — 3:1. В том же месяце «красно-белые» приняли на «Олимпийском» стадионе испанский клуб «Сабадель». Незадолго до матча в автокатастрофе погиб нападающий испанцев Альфредо Эспига, но игроки всё же вышли на игру. Представители Лиги Сегунды нанесли «Аяксу» первое поражение в сезоне, выиграв со счётом 2:4.

В чемпионате Нидерландов амстердамцы стартовали 2 сентября с домашней победы 3:2 над клубом . Уже к пятнадцатой минуте хозяева поля вели 2:0, благодаря голам Гюса Дрегера и Ге ван Дейка. В середине первого тайма Темминга сократил отставание, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Ада Виссера. Незадолго до перерыва ван Леуэн сфолил в штрафной против Дрегера и в итоге арбитр Лео Хорн назначил пенальти, который успешно реализовал ван дер Вел. После перерыва Хорн назначил пенальти уже в ворота «Аякса» за игру рукой в штрафной. Темминга был точен с пенальти, но амстердамцы удержали победу — 3:2.

В шестом туре «Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате, уступив на «Олимпийском» стадионе клубу «Блау-Вит» с крупным счётом 4:0. В начале ноября амстердамцы сыграли вничью в десятом туре с «Витессом». После матча на выходе со стадиона «Де Мер» произошла массовая давка, но к счастью никто из зрителей не погиб. В следующем туре, одержав победу в гостях над «» (1:2), «красно-белые» начали серию из двенадцати выигрышей подряд. Став единоличным лидером группы Б, футболисты «Аякса» за четыре тура до конца оформили выход в финальную часть чемпионата. Выиграв дома у «» со счётом 3:1, амстердамцы в семнадцатый раз стали победителями своей группы. В последних четырёх матча они набрали только два очка, сыграв два матча вничью и дважды уступив. Последний двадцать шестой тур завершился небольшой сенсацией — выигрывая 0:3 в гостях у «», игроки «Аякса» умудрился проиграть со счётом 4:3.

В турнире чемпионов «Аякс» выступил крайне неудачно. В первой игре амстердамцы проиграли дома клубу  со счётом 1:2. В оставшихся матчах «красно-белые» потерпели неудачу в обеих встречах с «Виллемом II» и «Харлемом», и лишь в последнем шестом матче смогли набрать очко, сыграв вничью в ответной игре с «Гермес» ДВС (2:2). Титул чемпиона страны достался «Виллему II», а амстердамцы довольствовались лишь четвёртым местом.

Клуб

Состав команды

Официальные лица

Предсезонные и товарищеские матчи 
Легенда

Август

Октябрь

Декабрь

Март

Апрель

Чемпионат Нидерландов

Турнирная таблица — Первый класс Б 
 Итоговое положение команд первого класса группы Б ().

Матчи — Первый класс Б 
Легенда

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

 Отчёты по матчам не сходятся с официальной статистикой: отсутствует один гол у ван Дейка, на один гол больше у де Грота.

Турнирная таблица — турнир чемпионов 
 Итоговое положение команд турнира чемпионов ().

Матчи — турнир чемпионов 
Легенда

Май

Июнь

Статистика

Статистика игроков

Бомбардиры

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сезон на сайте afc-ajax.info

1951/1952
Аякс